A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi félnehézsúlyú versenyszámát augusztus 14-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

F100